Treisman ist der Nachname von:
 Anne Treisman (1935–2018), britisch-amerikanische Kognitionspsychologin
 Richard Treisman (* 1954), britischer Molekularbiologe